Біломо́рсько-балті́йська ра́са — гілка європеоїдної раси, локалізована на північному сході Європи (навколо Білого і Балтійського морів).

Характеризується найсвітлішою пігментацією шкіри, волосся і очей у світі, ортогнатизмом профілю черепа, м'яким прямим або хвилястим волоссям, малими розмірами очної щілини. Від схожої атланто-балтійської відрізняється низьким обличчям, підвищеним відсотком увігнутих спинок носа та нижчим зростом.

Література 
 Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс Антропология: Учебно-методический комплекс — 2004 (с. 352)

Європеоїдна раса